Aue oder Au bezeichnet:

 Flussaue, vom wechselnden Hoch- und Niedrigwasser geprägte Niederung an Bächen und Flüssen
 In Norddeutschland bezeichnet Au ein Fließgewässer in der Größenordnung zwischen Bach und Fluss, siehe Fließgewässer#Einteilung nach Größe und weiteren Kriterien
 Feuchtwiese, vom Grundwasser beeinflusste oder zeitweise überschwemmte Wiese
 Auwald, natürliche Vegetationsform entlang Bächen und Flüssen

 weibliches Hausschaf

Aue heißen folgende geografischer Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Aue (Bad Berleburg), Ortsteil der Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Aue (Barmen), Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Bergisch Gladbach), ehemaliger Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Drachhausen), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Drachhausen, Amt Peitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Aue (Eschweiler), Ortsteil der Stadt Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Aue (Hückeswagen), Stadtteil von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Karlsruhe), Ortsteil der Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Aue (Molauer Land), Ortsteil der Gemeinde Molauer Land, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Aue (Odenthal), Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Sachsen), Ortsteil der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Aue (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Aue (Schmalkalden), Ortsteil der Stadt Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Aue (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Aue (Wanfried), Ortsteil der Stadt Wanfried, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Aue (Zeitz), Ortslage der Stadt Zeitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Aue am Berg, Ortslage der Stadt Saalfeld, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen.

Gemeindeteile in Österreich:
 Aue (Gemeinde Gloggnitz), Katastralgemeinde von Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich
 Aue (Gemeinde Fernitz-Mellach), Ortsteil von Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Aue (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Aue (Gemeinde Neustift im Stubaital), Ortsteil von Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Gewässer:
 Burgdorfer Aue, Nebenfluss der Aller in Niedersachsen
 Aue und Erse, Nebenfluss der Fuhse in Niedersachsen
 Neue Aue, Zufluss des Grauwallkanals, der in die Weser mündet, in Breme(rhave)n
 Großer Auesee, See in der Flussaue der Großen Aue, eines Nebenflusses der Weser, in Nordrhein-Westfalen
 Große Aue (Böhme), linker Zufluss der Böhme bei Tetendorf, Stadt Soltau. Landkreis Heidekreis
 Nebenflüsse von Großer Graben und Schiffgraben
 Deersheimer Aue, rechter Nebenfluss in Sachsen-Anhalt, fließt durch Deersheim
 Schöninger Aue, linker Nebenfluss in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, fließt bei Schöningen
 Nebenflüsse der Hunte:
 Aue (Hunte), Nebenfluss der Hunte in Niedersachsen
 Wagenfelder Aue, Nebenfluss der Hunte in Niedersachsen
 Teil der Stederau, Quellfluss der Ilmenau in Niedersachsen
 Aue (Lager Hase), Quellfluss der Lager Hase, eines Nebenflusses der Hase in Niedersachsen
 Nebenflüsse der Leine:
 Aue (Leine), Nebenfluss der Leine in Niedersachsen
 Westaue, Nebenfluss der Leine in Niedersachsen
 Aue (Lühe), Quellfluss der Lühe, eines Nebenflusses der Elbe in Niedersachsen
 Nebenflüsse der Oste:
 Aue (Oste), Nebenfluss der Oste, eines Nebenflusses der Elbe in Niedersachsen
 Mehde-Aue, Nebenfluss der Oste in Niedersachsen
 Auesee, See in einer Flussaue des Rheins in Nordrhein-Westfalen
 Schmale Aue, Zufluss der Seeve in Niedersachsen
 Aue (Suhle), linker Zufluss der Suhle (zur Hahle) bei Germershausen, Gemeinde Rollshausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Nebenflüsse der Weser:
 Blumenthaler Aue, Nebenbach der Weser
 Bückeburger Aue, Nebenfluss der Weser in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
 Große Aue (Weser), Nebenfluss der Weser in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
 Kleine Aue (Rahden), rechter Zufluss der Großen Aue bei Preußisch Ströhen, Stadt Rahden, Landkreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Kleine Aue (Barenburg), linker Nebenfluss der Großen Aue in Barenburg, Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Schönebecker Aue, Geestbach in Niedersachsen und Bremen der in die Weser mündet
 Nebenflüsse der Westaue:
 Rodenberger Aue, Nebenfluss der Westaue in Niedersachsen
 Sachsenhäger Aue, Quellfluss der Westaue in Niedersachsen
 Südaue, Nebenfluss der Westaue in Niedersachsen
 Zu- und Abflüsse des Zwischenahner Meeres:
 Aue (Zwischenahner Meer), Abfluss vom Zwischenahner Meer in Niedersachsen
 Auebach (Aue), Zufluss zum Zwischenahner Meer

Landschaften, Historisches:
 Kreis Aue, 1994 aufgelöster Kreis/Landkreis in der DDR und in Sachsen
 Goldene Aue, Landschaft zwischen Nordhausen und Sangerhausen im Grenzbereich von Thüringen und Sachsen-Anhalt

Baulichkeiten:
 Wasserburg Aue, Ruine einer Wasserburg in der Stadt Wanfried, Hessen

Sonstiges:
 (9908) Aue, Asteroid

Aue ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Adolph Felix Aue (1803–1874), Buchhändler und Verleger, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Edmund Aue (* 1930), deutscher Schriftsteller
 Euphrosine Aue (1677–1715), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Aue (1896–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Gisela von der Aue (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Hartmann von Aue († zw. 1210 u. 1220), mittelhochdeutscher Dichter
 Irene Aue-Ben-David (* 1972), deutsch-israelische Historikerin
 Jochen Aue (1937–2007), deutscher Maler und Grafiker
 Walter Aue (* 1930), deutscher Schriftsteller
 Werner Charles Rudolph Aue (1891–1977), britischer Diplomat

AUE ist die Abkürzung von:
 Arbeitskreis Universitäre Erwachsenenbildung, verschiedene Bildungsvereine
 Association of Underwater Explorers, Tauchervereinigung
 Association Universitaire pour l'Environnement, belgische Institution

AuE ist die Abkürzung von:
 Australisches Englisch

Siehe auch:
 Au
 Auen
 Auer

 -au, Ache, Eiland – zur Ortsnamenskunde
 

Abkürzung